Аллея Славы:

Россия 
 Аллея Славы (Пятигорск)
 Аллея славы (Владикавказ)
 Аллея Славы (Юдино)
 Аллея трудовой славы (Самара)
 Новозападное кладбище (Пенза)#Аллея славы
 Улицы Уфы#Аллея Славы
 Аллея Славы (Грозный)
 Аллея Славы (Назрань)
 Аллея спортивной славы (Магас)
 Аллея актёрской славы (Выборг)

Санкт-Петербург 
 Аллея Славы (Колпино) [go.2gis.com/g0it]
 Аллея Славы (Полежаевский парк) [go.2gis.com/strn2]
 Аллея Славы (Осельки) [go.2gis.com/oibr9]
 Аллея Славы Пожарных [go.2gis.com/t7hx]
 Мемориал «Аллея Славы» [go.2gis.com/l6ra3]
 Аллея славы Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов [go.2gis.com/650dg]

Канада 
 Аллея славы Канады

Украина 
 Аллея Славы (Одесса)

США 
 Голливудская «Аллея славы»
 Сент-Луисская «Аллея славы»

Испания 

 Аллея славы (Мадрид)

См. также 
 Аллея звёзд

Примечания

Ссылки 
 Памятники истории и культуры (объекты культурного наследия) народов Российской Федерации

Аллеи и площади памяти, славы и звёзд